Marcelo Gomes (cineasta)
Marcelo Gomes (lutador)

Desambiguações de antropônimos